Четин Инанч () — турецкий кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер.

Биография 
Родившись в Анкаре в 1941 году, Инанч провёл молодость, делая карьеру в области права. Позже он отказывается от продолжения юридической карьеры и начинает работать в кинематографе в качестве ассистента известного турецкого режиссёра Атыфа Йылмаза. В 1967 году он выпускает свой первый фильм Çelik Bilek, основанный на персонаже итальянских комиксов. Он быстро находит свою нишу на рынке эротических фильмов, но отказывается работать в этом направлении после того, как в Турции к власти приходят военные и устанавливают жесткое цензурное законодательство. Его следующее поле деятельности — боевики, включая самую известную работу «Человек, который спас мир» (Dünyayı Kurtaran Adam) — космическую сагу, известную как Турецкие звёздные войны. Это крайне малобюджетный фантастический фильм, использующий пиратские копии сцен из «Звёздных войн» под музыку из «Индианы Джонса» и других американских лент.

Сегодня он продолжает заниматься режиссурой, а также телевизионными проектами.

Инанч был прозван «реактивный режиссёр» за то, что снимал большинство фильмов в течение 10 дней.

Фильмография 
 Killing Canilere Karşı - 1967
 Çelik Bilek - 1967
 Kral Kim - 1968
 Kızıl Maske - 1968
 Asi Kabadayı - 1969
 Asrın Kralı - 1969
 Demir Pençe - 1969
 Demir Pençe Casuslar Savaşı - 1969
 Devlerin Öcü - 1969
 Garibanlar Mahallesi - 1969
 Hedefte Vuruşanlar - 1969
 Ölüm Şart Oldu - 1970
 Altın Tabancalı Ajan - 1970
 Hoş Memo - 1970
 Püsküllü Bela - 1970
 Kanıma Kan İsterim - 1970
 Kiralık Katiller - 1970
 Kralların Kaderi Değişmez - 1970
 Çeko - 1970
 Cehennemde Şenlik Var - 1970
 Ölüm Çemberi - 1970
 Kara Memed - 1971
 Allah Benimle - 1971
 Avare Kalbim - 1971
 Zehir Hafiye - 1971
 Ölüm Bana Vız Gelir - 1971
 Şerefimle Yaşarım - 1971
 Cemo İle Cemile - 1971
 Hedefte İmzam Var - 1971
 Kinova - 1971
 Bombala Oski Bombala - 1972
 Kamçılı Kadın - 1972
 Kan Dökmez Remzi - 1972
 Kara Şeytan - 1972
 Tophaneli Murat - 1972
 Fosforlu Melek - 1972
 Görevimiz Tehlike - 1972
 Çapkın Hafiye - 1972
 Ölüm Benden Korksun
 Üç Silahşörler - 1972
 Üç Silahşörlerin İntikamı - 1972
 Affedilmeyenler - 1972
 Beddua / Günahsız Kadın - 1973
 Bilal-i Habeşi - 1973
 Dağ Kurdu  - 1973
 Destan - 1973
 Kader Çıkmazı - 1973
 Kara Haydar - 1973
 Maceraya Bayılırım - 1973
 Mağrur Ve Cesur - 1973
 Sevginin Bedeli - 1973
 Yunus Emre Destanı - 1973
 Bahriyeli Kemal - 1974
 Karaların Ali - 1974
 Reşo: Vatan İçin - 1974
 Yolsuzlar - 1974
 İntikam - 1974
 Şehitler - 1974
 Ah Ne Adem Dilli Badem - 1975
 Bana Beş Avrat Yetmez - 1975
 Halime'nin Kızları - 1975
 Kral Benim - 1975
 Sefer Seferde - 1975
 Seveceksen Sev Artık - 1975
 Sıra Sende Yosma - 1975
 Çapkınım Hovardayım - 1975
 Şipşak Basarım - 1975
 Cezanı Çekeceksin - 1976
 Eden Bulur - 1976
 Gurbetçiler Dönüyor - 1976
 Günah - 1976
 Kader Bu - 1976
 Kanundan Kaçamazsın - 1976
 Kaybolan Saadet - 1976
 Kayıkçının Küreği - 1976
 Korkunç Şüphe - 1976
 Kıvrıl Fakat Kırılma - 1976
 Sokak Kadını - 1976
 Yumurtanın Sarısı - 1976
 Söyleyin Anama Ağlamasın - 1976
 Yalan - 1976
 İşler Karıştı / Zühtü - 1976
 Akdeniz Kartalı - 1976
 Aşk Dönemeci - 1976
 Enayiler Kralı - 1976
 Garip - 1977
 Gönül Ferman Dinlemez - 1977
 Son Gülen Tam Güler - 1977
 Vur Gözünün Üstüne - 1977
 Yaşamak Güzel Şey - 1977
 Çifte Nikah - 1977
 Aşkın Kanunu - 1978
 Aşkın Sıcaklığı - 1978
 Bir Daha Affetmem - 1978
 El Bebek Gül Bebek - 1978
 Ilık Dudaklar - 1978
 Kalp Kalbe Karşıdır - 1978
 Ya Şundadır Ya Bunda - 1978
 Yüz Karası - 1978
 Ne Olacak Şimdi - 1978
 Zor Oyunu Bozar - 1978
 Seven Unutmaz - 1978
 Çıldırtan Kadın / Sevmek mi Öl... - 1978
 Ölüm Yarışı - 1979
 Afferin Çocuğa - 1979
 Bal Badem - 1979
 Hayat Kadını / Sürtük - 1979
 Püsküllü Bela / Dilberim Kıyma... - 1979
 Seven Sevene - 1979
 Aşk Pınarı - 1981
 Hamaylı Boynundayım - 1981
 Kara Bahtım - 1981
 Seviyorum Allahım - 1981
 Su - 1981
 Dört Yanım Cehennem - 1982
 Bizim Mahalle - 1982
 Kelepçe - 1982
 Kimsesizler - 1982
 Gırgır Ali - 1982
 Son Savaşçı - 1982
 Человек, который спас мир - 1982
 Ölümsüz - 1982
 Ölüme Son Adım - 1983
 Çöl - 1983
 En Büyük Yumruk - 1983
 Erkekçe - 1983
 İdamlık - 1983
 Vahşi Kan - 1983
 İntikam Benim - 1983
 Aç Kartallar - 1984
 Ölüm Savaşçısı - 1984
 Yetim Emrah - 1984
 Dev Kanı - 1984
 Deli Fişek - 1984
 Kara Şimşek 1 - 1985
 Kaplanlar - 1985
 Bin Defa Ölürüm - 1985
 Darbe - 1985
 Asi Kabadayı - 1986
 Korkusuz - 1986
 Ölüm Vuruşu - 1986
 İntikamcı - 1986
 11 Ayın Sultanı Ramazan - 1987
 Polis - 1992 (TV series)
 Kumarbaz - 1993 (TV series)
 Merhamet - 1993 (TV series)
 Şişeler - 1993 (TV series)
 Uyuşturucu - 1994 
 Kızım Osman - 1998 (TV series)

Ссылки 
 
 My Space profile: http://www.myspace.com/cetininanc
 Kamera Arkası profile: https://web.archive.org/web/20080422063507/http://www.kameraarkasi.org/yonetmenler/cc/cetininanc.html

Персоналии по алфавиту
Кинорежиссёры Турции
Сценаристы Турции
Продюсеры Турции